Conesville ist die Bezeichnung mehrerer

Orte in den USA:
Conesville (Iowa)
Conesville (New York)
Conesville (Ohio)